Gabriël (aartsengel), ook aangeduid als Sint-Gabriël en (in het Spaans en Italiaans) San Gabriel
San Gabriel (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
San Gabriel (La Union), een gemeente in de Filipijnse provincie La Union
San Gabriel (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Suchitepéquez
San Gabriel Mountains, een bergketen in de Amerikaanse staat Californië

Zie ook 
Sint-Gabriël (doorverwijspagina)